Djamel Okacha (1978-2019), djihadiste algérien
 Tawfiq Okacha (né en 1967) présentateur de télévision égyptien.
 Okacha Touita (né en 1943), acteur, réalisateur et scénariste algérien.
 Okacha Ben Ahmed Daho (né en 1963), représentant des organisations islamiques de France.

Voir aussi 
 Sarwat Okacha, ministre de la culture égyptien.

Homonymie de patronyme